Argentyna
 Maipú – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires
 Maipú – miasto w Argentynie, w prowincji Mendoza
 Chile
 Maipú – gmina w Chile